Seja () steht für:

 Seja (Fluss), ein linker Nebenfluss des Amur in der Oblast Amur im Fernen Osten Russlands
 Seja (Stadt), eine Stadt in der Oblast Amur (Russland)
 Seja (Satellit), ein russischer Militärsatellit, welcher im Jahr 1997 gestartet wurde

Seja istz der Familienname folgender Personen:
 Rieke Seja (* 1999), deutsche Schauspielerin